BQ, Bq eller bq kan avse: 

 Bq – SI-enheten för radioaktivt sönderfall, se Becquerel
 BQ – IATA-koden för flygbolaget Aeromar Líneas Aéreas Dominicanas